Этобико:

 Этобико — бывший муниципалитет, ныне регион в западной части города Торонто, Онтарио, Канада.
 Этобико — Лейкшор — федеральный избирательный округ в Онтарио (Канада).